A&W est une abréviation que l'on retrouve dans :
 soda A&W, une marque de racinette disponible principalement aux États-Unis et au Canada ;
 A&W Restaurants, une chaîne de restauration rapide ;
 A&W Food Services of Canada, son ancienne filiale canadienne.